Keena ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan Keena (* 1999), irischer Fußballspieler
 Monica Keena (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin

en:Keena